Sejl har flere betydninger:

 Sejl – til både og skibe.
 Sejlet – et stjernebillede.
 Turbulens
 Vinge
 Sejlskib

Se desuden
 Segl (redskab) – et gammeldags høstredskab
 Segl (mærke) – et aftryk i lak, voks eller metal, som symboliserer en person eller en institution